Бродница — топоним:

Белоруссия 
 Бродница — агрогородок, Бродницкий сельсовет, Ивановский район, Брестская область
 Бродница — деревня, Вульковский сельсовет, Лунинецкий район, Брестская область

Польша 
 Бродница — город в Польше, в Куявско-Поморском воеводстве
 Бродница — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бродницкий повят, Куявско-Поморское воеводство. 
 Бродница — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Сьремский повят, Великопольское воеводство.

Украина 
 Бродница — село, входит в Вичевский сельский совет Заречненского района Ровненской области